Paulo Valente Soledade Filho ou simplesmente Paulinho Soledade (Curitiba, 9 de agosto de 1959) é um compositor, violinista, guitarrista, baixista, cantor e arranjador brasileiro.

Seu pai, Paulo Soledade (1919—1999), também foi um compositor.

Ligações externas
Paulinho Soledade Fama / Globo.com

Compositores do Paraná
Violinistas do Paraná
Guitarristas do Paraná
Baixistas do Paraná
Cantores do Paraná
Arranjadores do Paraná
Músicos de música popular brasileira
Cantores de música sertaneja